PBI steht als Abkürzung für:

 Palm Beach International Airport, internationaler Flughafen im Großraum Miami, US-Bundesstaat Florida nach dem IATA-Code
 Pitney Bowes, Logistikunternehmen und Büromaschinenhersteller
 Polybenzimidazol, aromatisches Polyimid mit sehr hohem Schmelzpunkt
 Proteingebundenes Iod

pbi steht als Abkürzung für:
 Peace Brigades International, internationale Friedens- und Menschenrechtsorganisation

.pbi steht für:
 PureBasic-Include, Dateinamenserweiterung, Include-Datei der Programmiersprache PureBasic

Siehe auch:
 PbI2

PBI